Uriëlskerk kan verwijzen naar:

Ethiopië 
 Sint-Uriëlkerk (Addis Abeba)
 Sint-Uriëlkerk (Oros Yerer)

Verenigde Staten 
 Uriëlskerk (Chester, South Carolina)
 Sint-Uriëlkerk (Elmwood Place)
 Sint-Uriëlkerk (Sea Girt)